The Combination 1894–95 var den femte sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Ashton North End FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895